Die Premijer Liga 2001/02, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die zweite Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 2001 und endete am 25. Mai 2002.

Titelverteidiger FK Željezničar Sarajevo wurde in der von 22 auf 16 Teams reduzierten Liga mit 62 Punkten erneut Meister.

Der FK Olimpik Sarajevo, NK Troglav Livno, HNK Grude und NK Iskra Bugojno stiegen zur Saison 2002/03 in die Erste Liga FBiH ab und wurden durch zwei Aufsteiger aus der Ersten Liga FBiH und sechs aus der Ersten Liga RS ersetzt.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten an insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Die vier letzten Vereine stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab. Zur Saison 2002/03 wurde die Anzahl der Mannschaften von 16 auf 20 wieder erhöht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02